Con l'espressione "trattato della Barriera" (in inglese  Barrier Treaty, in francese  Traité de Barrière) si ricordano tre accordi internazionali, raggiunti nel contesto della guerra di successione spagnola:

 Il primo trattato della Barriera (anche conosciuto come "trattato dell'Aia"), del 29 ottobre 1709, sottoscritto da Gran Bretagna e Province Unite.  
 Il secondo trattato della Barriera, sottoscritto il 29 gennaio 1713 da Gran Bretagna e Province Unite.  
 Il terzo trattato della Barriera (anche noto come "trattato di Anversa"), sottoscritto il 15 novembre 1715 dall'imperatore Carlo VI e dalle Province Unite.

Collegamenti esterni